Olympiska spelen (OS) 1988 betyder:
Olympiska sommarspelen 1988, som anordnades i Seoul i Sydkorea
Olympiska vinterspelen 1988, som anordnades i Calgary i provinsen Alberta i Kanada